Tenejapa bezeichnet:

 Tenejapa (Chiapas), Ort in Mexiko
 Tenejapa (Huatusco), Ort in Veracruz, Mexiko
 Tenejapa (Oluta), Ort Veracruz, in Mexiko
 Municipio Tenejapa, Verwaltungseinheit in Chiapas, Mexiko